Relaxatie of rust, ongemoeide, vrije of ontspannen toestand
Rust (muziek), stilte in de muziek
Rust (sport), pauze bij verscheidene sporten
Rust (programmeertaal), een programmeertaal ontwikkeld door Mozilla
Rust (computerspel), een computerspel van Facepunch Studios

Plaatsen
Rust (Baden), gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Rust (Burgenland), stad in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland
Obritzberg-Rust, gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk

Personen
Albert Rust (1953), Frans voetballer
Arnold Rust (1867-1952), Duits componist en dirigent
Bernhard Rust (1883-1945), Duits nazipoliticus
Mathias Rust (1968), Duits piloot
Friedrich Wilhelm Rust (1739-1796) (1739-1796), Duits klassiek componist
Friedrich Wilhelm Rust (1902-1972) (1902-1972), Duits componist en dirigent